Halice är ett släkte av kräftdjur. Halice ingår i familjen Pardaliscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Halice